Mayhem peut désigner :
 Mayhem, un groupe de black metal ;
Mayhem (groupe britannique) : un groupe de punk rock originaire de Southport, Sefton, Merseyside, en Angleterre, Royaume Uni, et actifs de 1979 à 1986 
 Monica Mayhem (née en 1978), actrice pornographique australienne ;
 Mayhem, l'alias de deux personnages de fiction appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Mayhem, alias de Brigid O'Rielly,un personnage de la série La Cape et l'Épée ;
 Mayhem, le clone de Spider-Girl.

Notes et références